Op het toernooi van Wimbledon in 2015 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 4 tot en met 12 juli 2015.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Samantha Stosur en Nenad Zimonjić was de eerste haar titel niet komen verde­digen. Zimonjić speelde samen met Jarmila Gajdošová. Zij werden in de derde ronde uitgeschakeld door Anabel Medina Garrigues en Robert Lindstedt.

Het toernooi werd gewonnen door het zevende reekshoofd, de Zwitserse Martina Hingis en de Indiër Leander Paes. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Tímea Babos (Hongarije) en Alexander Peya (Oostenrijk) in twee sets.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2015